Charco Azul kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Charco Azul, Aguascalientes, Asientos, 
 Charco Azul, Guanajuato, San Miguel de Allende, 

Robotskapade Mexikoförgreningar